Sacrifício
Sacrifício (xadrez) - no enxadrismo, é a entrega de peças e/ou peões para se obter um determinado resultado no transcorrer de uma partida de xadrez
O Sacrifício - filme dirigido por Andrei Tarkovski

Veja também 
Sacrifice

Desambiguação